Морякин — славянская фамилия:
 Морякин, Андрей Дмитриевич (1780—1844) — архимандрит, наместник Александро-Невской лавры.

 Морякина, Валентина Андреевна (род. 1929) — советский и российский учёный-ботаник, профессор.